Krajská města, sídla administrativních celků zvaných kraje, se nacházejí ve více zemích:
 Krajské město (Česko)
 Krajské město (Slovensko)

Externí odkazy